Мікропорус (Microporus) — рід деревних грибів родини Трутовикові (Polyporaceae).

Види 
База даних Species Fungorum станом на 22.10.2019 налічує 12 видів роду Microporus:

Примітки

Джерела 
 Microporus / КІБЕРНОМ Номенклатурний перелік грибів та їх асоційованих організмів // http://www.cybertruffle.org.uk/cgi-bin/nome.pl?organism=10166&glo=ukr

Роди грибів
Трутовикові
Деревні гриби